Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2008 прошёл в городе Гранд-Форкс (штат Северная Дакота, США) с 4 по 13 апреля 2008 года. Турнир прошёл в 50-й раз. США приняли мужской чемпионат мира в 7-й раз. В Гранд-Форкс турнир прошёл впервые.

Чемпионом мира стала (в 31-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Шотландии со счётом 6:3. Третье место заняла сборная Норвегии, победившая в матче за бронзовые медали сборную Китая со счётом 8:3.

Впервые в чемпионате приняли участие сборная Китая и сборная Чехии.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в стадию плей-офф, разыгрывающуюся по «системе с выбыванием Пейджа» (): в четвертьфинале-1 занявшая на групповом этапе 1-е место команда играет со 2-й, победитель выходит напрямую в финал, проигравший играет в полуфинале с победителем четвертьфинала-2 (между 3-й и 4-й командами) за выход в финал. Проигравшие в четвертьфинале-2 и в полуфинале встречаются в матче за 3-е место.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная США (как сборная принимающей страны), Канады (как ; Канаду представляла команда-победитель , скип Кевин Мартин), восемь европейских мужских сборных, занявших 1—8 места на чемпионате Европы 2007 года, а также сборные Австралии и Китая (получившие квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 2007).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в четвертьфиналы плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Тома Дюфур (сборная Франции).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве по состоянию на 16 мая 2008)

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2008

Международные соревнования по кёрлингу в США
Международные спортивные соревнования в Северной Дакоте
Апрель 2008 года
Чемпионаты мира в США